Премьер-лига Чемпионата Мальты по футболу 2008/2009 — семнадцатый розыгрыш этого турнира. Первый матч прошёл 23 августа 2008 года, последний — 24 мая 2009 года. Титул чемпиона защищал клуб «Валлетта».

Первый раунд

Второй раунд

Чемпионский пул 

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.

Клуб «Слима Уондерерс» получил место в Лиге Европы 2009/10 как обладатель Кубка Мальты 2008/09.

Пул выживания 

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.

Так как Tarxien Rainbows F.C., Msida Saint-Joseph F.C. и Ħamrun Spartans F.C. по итогам чемпионата набрали одинаковое количество очков, по результатам личных встреч этих команд наихудшие показатели имел Ħamrun Spartans F.C. и ему было присуждено 10-е место в чемпионате.

Так как Tarxien Rainbows F.C. и Msida Saint-Joseph F.C. имели и по результатам личных встреч одинаковые показатели, то 8 мая 2009 года был проведён дополнительный матч для определения клуба, выбывающего в Первый дивизион чемпионата Мальты:

Tarxien Rainbows F.C. — Msida Saint-Joseph F.C. — 1:1 (по пенальти — 5:4).

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги 

Чемпионат Мальты по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
2008 год на Мальте
2009 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009